Luc Chalifour est un réalisateur né le  à Montréal, Québec (Canada).

Télévision 
 1999 : Amazon
 2000 : Enquêtes Mystérieuses
 2001 : 
 2004 : Le Train
 2008 : Sous le soleil (sept épisodes)
 2009 : Family Biz
 2011 : Résurrection, téléfilm du programme Le jour où tout a basculé
 2013 : Petits secrets entre voisins
 2013 : Dernier recours
 2016 : Petits secrets en famille (14 épisodes)
 2018 : Sept nains et moi

Notes et références

Liens externes 
 
 

Naissance en avril 1961
Réalisateur québécois
Scénariste québécois de cinéma